Al Buraimi (stad)
 Al Buraimi (gouvernement)